Gminy w Czechach:
 Loučka – gmina w powiecie Ołomuniec
 Loučka – gmina w powiecie Vsetín
 Loučka – gmina w powiecie Zlin

Inne:
 Loučka (pol. Łączka) – szczyt w Beskidzie Śląskim